Харитон ( — «благосклонный») — мужское имя греческого происхождения.

Известные носители 
 Харитон Афродисийский — древнегреческий писатель.
 Харитон Исповедник (ум. ок. 350) — христианский святой.
 Харитон Кудинский (ум. XVI) — преподобный православный святой, основатель и первый игумен Кудинова Харитонова монастыря.
 Харитон Сянжемский (ум. 1509) — преподобный православный святой, игумен Свято-Евфимиева Сянжемского монастыря.

 Харитон Лаптев (1700 - 1763) -  русский полярный исследователь, создатель карты Таймыра, первооткрыватель моря Лаптевых.
 Харитон (Дунаев) (1872—1947) — священнослужитель Финляндской архиепископии Константинопольского патриархата.
 Харитон (Обрынский-Угровецкий) (конец XIV — первая четверть XV) — епископ Холмский в XIV веке.
 Харитон (Тумбас) (род. 1975) — епископ Элладской православной церкви.

Фамилия Харитон 
 Харитон, Борис Осипович (1877—1942) — русский журналист, издатель и редактор.
 Харитон, Лев Давидович (1945—2019) — советский и американский шахматист, шахматный тренер и обозреватель, международный мастер, литератор, переводчик.
 Харитон, Михаил Маркович (?—1938) — русско-американский пианист.
 Харитон, Юлий Борисович (1904—1996) — советский физик.

См. также 
 
 Харько

Мужские имена
Страницы значений:Тёзки
Русские мужские имена